Basement – gruppo musicale britannico
 Basement – film del 2010 diretto da Asham Kamboj
 Basement – film del 2010 diretto da Topel Lee
 The Basement – film del 2017 diretto da Brian M. Conley e Nathan Ives